Koschka ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Anna Koschka (* 1978), österreichische Autorin, Librettistin und Regisseurin, siehe Claudia Toman
 Horst Koschka (* 1943), deutscher Biathlet

Familienname
Deutscher Personenname